Лас Колменас има више значења:

 Лас Колменас (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Колменас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Колменас (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Колменас (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Колменас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Колменас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Колменас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Колменас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику